Poecilopsis grisea är en fjärilsart som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1784. Poecilopsis grisea ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
grisea